Bill Webster (coureur) - Brits motorcoureur en zakenman
 Bill Webster (American football) - Amerikaans American football speler